El patio es un nombre que puede designar a:

 El patio (álbum), álbum de 1975 del grupo Triana.
 El patio (centro nocturno), centro nocturno de la Ciudad de México que existió de 1938 a 1994.